Roman Michałowski – dyplomata (1895-1974)
 Roman Michałowski – historyk (ur. 1949)
 Roman Michałowski – malarz (ur. 1953)